Prihova je lahko:

 Prihova, Občina Nazarje
 Prihova, Občina Oplotnica
 Župnija Prihova